Рынья  — топоним:

 Рынья (деревня) — деревня, Бортниковский сельсовет, Бобруйский район, Могилёвская область, Беларусь
 Рынья (река) — река в Тюменской области России, приток Алымки